USS Colorado kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Colorado (1858) - driemaster fregat
 USS Colorado (1905) - pantserkruiser
 USS Colorado (1923) - slagschip
 USS Colorado (2018) - nucleaire onderzeeboot